Disney XD
 Disney XD (Alemanha)
 Disney XD (América Latina)
 Disney XD (Brasil)
 Disney XD (França)
 Disney XD (Turquia)

Desambiguação